Saval-Kronenburg FLF 80/135 ist ein Flugfeldlöschfahrzeug des niederländischen Herstellers Kronenburg B.V.

Einzelheiten exemplarisch an den vier baugleichen Fahrzeugen der Flughafenfeuerwehr München: Feuerwache Süd 1/24/1 und 1/24/2, Feuerwache Nord 2/24/1 und 2/24/2

Technische Daten

Fahrgestell 
 MAN 38.1000 VFAEG 8x8
 MAN 36.1000 VFAEG 8x8
 Motor: MAN.V12.D2842 LF02
 Motorleistung: 735 kW / 1000 PS bei 2300/min
 Getriebe: Renk- Automatikgetriebe, integriertes Verteilergetriebe
 Beschleunigung 0–80 km/h: 22 s
 Höchstgeschwindigkeit: 141 km/h
 Länge × Breite × Höhe: 12,3 m × 2,9 m × 3,9 m
 Zul. Gesamtgewicht: 40.000 kg
 Zul. Gesamtgewicht: 38.000 kg
 Besatzung: 1+1

Aufbau 
 Saval-Kronenburg B.V.
 Baujahr: 1991

Löschmittel 
 Wasser: 13.500 l
 Schaummittel AFFF: 1.600 l

Pumpe 
 Typ: Saval-Kronenburg-Typ L, zweistufige-Zentrifugalpumpe, Bronzeausführung
 Pumpenmotor: MAN, 229 kW/311 PS/6-Zylinder
 Nennförderleistung: 8.000 l/min bei 13 bar

Löschmittelabgabe 
 Dachwerfer
 Typ: Dachwenderohr Saval-Kronenburg SKM 4
 Ausstoßmenge: 3.000 l oder 6.000 l/min
 Wurfweite: 70 m
 Frontwerfer
 Typ: Frontwenderohr Saval-Kronenburg SKM-2
 Ausstoßmenge: 1.800 l/min
 Wurfweite: 56 m

Weitere Ausstattung 
 Schnellangriffseinrichtung: rechts 50 m DN 25, links 30 m DN 32

Einzelnachweise 

Feuerwehrfahrzeuge